Валентина Ивановна Гузева (род. 1944, , СССР) — , заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», Главный внештатный детский специалист по неврологии МЗ РФ, член-корреспондент Российской Академии Естествознания.

Биография 
В. И. Гузева написала 717 научных работ, 16 из которых — монографии.
В 1992 г. она защитила докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском институте, а с 1993 г. Валентина Ивановна работает проректором по учебной и научной работе Санкт-Петербургской государственной медицинской академии.

Научные достижения 
В. И. Гузева разработала и внедрила в практику научно-обоснованные способы диагностики и лечения пароксизмальных расстройств сознания у детей, она исследовала особенности поражения нервной системы у недоношенных новорожденных, а также у здоровых детей. В. И. Гузева создала алгоритм диагностики и терапии эпилепсии у детей, которые страдали пороками развития головного мозга. Она руководила разработкой федеральных клинических рекомендаций по детской неврологии по 40. нозологиям.

C 1973 года занимается научной деятельностью и преподает, под руководством В. И. Гузевой защищены 35 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а также 3 докторские диссертации. Руководит организацией Балтийский конгресс по детской неврологии с международным участием с 2007 года ежегодно.

С 2012 г. В. И. Гузева — Главный внештатный детский специалист Минздрава России по специальности «Неврология». Кроме того она состоит в президиуме Российского общества неврологов, является членом Ученого совета ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, членом диссертационного Совета Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В. И. Гузева — председатель диссертационного Совета ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России по специальностям «Педиатрия» и «Нервные болезни», член редакционного совета журналов «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», «Педиатр», «Эпилепсия и пароксизмальные состояния» и заместителем редактора журнала «Неврология и нейрохирургия детского возраста».

Также В. И. Гузева руководит школой по эпилепсии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, является членом Европейской противоэпилептической лиги.

Некоторые публикации

Примечания 

Доктора медицинских наук
Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет